Гролмус (нем. Grollmuß) лужичкосрпско је презиме:
 Јан Гролмус (1851—1924) био је лужичкосрпски учитељ.
 Марја Гролмусец (нем. Grollmuß; 1896—1944) била је лужичкосрпска новинарка и антифашисткиња.

Лужичкосрпска презимена